Molnár Anikó (1973) válogatott labdarúgó
 Molnár Anikó (1975) médiaszemélyiség
 Molnár Anikó (1983) színművész